Messenger ( für Bote) steht für:
 MESSENGER, NASA-Raumsonde zum Planeten Merkur
 Messenger (Band), deutsche Powermetal-Band
 messenger RNS, RNS-Transkript eines zu einem Gen gehörigen Teilabschnitts der DNS, siehe mRNA
 Mercury Messenger, Konzeptfahrzeug der US-amerikanischen Automarke Mercury

Computerprogramme:
 Instant Messenger, Programme zur schriftlichen Sofortkommunikation, siehe Instant Messaging
 siehe auch: Liste von mobilen Instant-Messengern
 siehe auch: Liste von Instant-Messaging-Protokollen
 Messenger, ehemaliger Name eines Instant-Messaging-Dienstes von Google, siehe Messages (Google)

Personen:
 Chas Messenger (1914–2008), englischer Radrennfahrer
 Gordon Messenger (* 1962), britischer General
 James R. Messenger (1948–2015), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Karen Messenger, kanadische Biathletin

Siehe auch:
 Messinger, Familienname
 The Messenger – Die letzte Nachricht, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2009